

Italia 
 
 Chiesa di Sant'Isidoro Agricola a Bivona
 Chiesa di Sant'Isidoro Agricola a Giarre
 Chiesa di Sant'Isidoro a Oviedo
 Chiesa di Sant'Isidoro Agricola a Palermo
 Chiesa dei Santi Maria e Isidoro a Pontepetri
 Chiesa di Sant'Isidoro a Capo le Case nel rione Ludovisi a Roma
 Chiesa di Sant'Isidoro alle Terme nel rione Castro Pretorio a Roma

Russia 

 Chiesa di Sant'Isidoro a San Pietroburgo

Spagna 

 Real Basílica di Sant'Isidoro

Pagine correlate 

 Cattedrale di Sant'Isidoro